A Kim Szohi (Kim So-hui, Kim So-hee) jelentheti a következő személyeket:

 Kim Szohi, dél-koreai énekesnő
 Kim Szohi, dél-koreai taekwondózó
 Kim Szohi, dél-koreai gyorskorcsolyázó
 Kim Szohi, dél-koreai alpesisíző